Kimba steht für:
 Kimba, der weiße Löwe, eine japanische Manga-Serie
 Kimba (South Australia), ein Ort in South Australia

Kimba ist der Familienname folgender Personen:
 Boureima Kimba (1968–2013), nigrischer Sprinter
 Évariste Kimba (1926–1966), kongolesischer Politiker